Парламентские выборы в Швейцарии проходили 21 октября 1979 года для избрания 41-го Национального совета. В результате Социал-демократическая партия и Свободная демократическая партия стали крупнейшими парламентскими партиями Национального совета, получив обе по 51 месту из 200 мест Национального совета.

Результаты

Примечания 

Октябрь 1979 года
1979 год в Швейцарии
Выборы 1979 года
Выборы в Швейцарии